Curio puede referirse a:

Curio, elemento químico.
Curio, unidad obsoleta de desintegración radiactiva.
Curio, comuna suiza del cantón del Tesino.
Curio, género botánico de las asteráceas.
Los curonios o curios, antigua tribu de los pueblos bálticos.
Curio, antigua ciudad de Chipre.
La bahía Curio, en Nueva Zelanda.
Los siguientes personajes de la antigua Roma:
Gayo Escribonio Curión (90 a. C.-49 a. C.), orador y político romano;
Manio Curio Dentato (m. 270 a. C.), hijo de Manio, héroe de origen plebeyo;
Gayo Escribonio Curión (cónsul 76 a. C.) (m. 53 a. C.), orador y político romano.